William Holman ist der Name folgender Personen:

* William A. Holman (William Arthur Holman; 1871–1934), australischer Politiker 
 William S. Holman (William Steele Holman; 1822–1897), US-amerikanischer Politiker